Oncken ist der Familienname folgender Personen:

 Alste Horn-Oncken (1910–1991), deutsche Kunsthistorikerin
 August Oncken (1844–1911), deutscher Nationalökonom
 Dirk Oncken (1919–2015), deutscher Diplomat
 Gerhard Oncken (1836–1898), deutscher Gutsbesitzer und Parlamentarier
 Hermann Oncken (1869–1945), deutscher Historiker
 Johann Gerhard Oncken (1800–1884), deutscher Baptistenprediger
 Onno Oncken (* 1955), deutscher Geologe
 Wilhelm Oncken (1838–1905), deutscher Historiker

Oncken steht für:
 Zentrales Oncken-Archiv des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden

 
Siehe auch:
 Oncken-Verlag
 Onken (Begriffsklärung)